Хасания́ (тат. Хәсәния, ) — медресе, среднее учебное заведение, действовавшее при Третьей соборной мечети Уфы (Башкортостан, Россия).

История 
Медресе «Хасания» было открыто в 1903 году при Третьей Уфимской соборной мечети. Основателем и инициатором создания медресе является ахун Мухаммедсабир аль-Хасани, в честь которого оно было названо.

Медресе «Хасания» было подчинено Оренбургского магометанского духовного собрания и содержалось на частные пожертвования.

С 1905 года программа обучения в медресе основывался на новометодной системе преподавания. По мнению А. М. Муслимова, медресе «Хасания» наряду с другими уфимскими медресе «Усмания» и «Галия», прославилась на всю Россию лучшей постановкой образовательного процесса и демократичностью внутренних порядков.

В 1920 году медресе «Хасания» было закрыто, а на его базе открыта школа первой ступени.

Ныне здание медресе, которое находится по адресу улица Лесопильная, д. 34, является памятником истории и архитектуры. Ранее в нём располагались детская спортивная школа и библиотека.

В настоящее время находится под угрозой сноса вместе со зданием 3-й соборной мечети. В 2018 году здание медресе включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Обучение 
Обучение в медресе было бесплатным. В медресе принимались лица мужского пола от 7—10 лет. Продолжительность обучения составляла 7 лет (4-годичные подготовительные и 3-годичные основные отделения).

В образовательную программу медресе «Хасания» вместе с богословскими дисциплинами входили арабский язык, язык тюрки, география, история, математика, анатомия и другие.

Среди выпускников медресе наиболее известен Наки Исанбет.

Преподаватели 
 имам и мударрис ахун Мухаммедсабир Мухаммедзян улы Хасанов (с 1903 года).
 А. В. Яфаев.

Примечания

Литература 
 
 Отчет мечети 3-го прихода г. Уфы и медресе «Хасания» при ней с июля 1914 по июль 1915 г. — Уфа, 1915. — В араб. графике.
 
 

Культовые сооружения, построенные в 1903 году в России
Медресе Российской империи
Медресе Уфы
Исчезнувшие духовные учебные заведения Уфы
Оренбургское магометанское духовное собрание
1903 год в Башкортостане